Beni Arashiro – cantante giapponese
 Yukiya Arashiro – ciclista giapponese